Epitynchanos () ist der Name von:

 Epitynchanos (Gemmenschneider), römischer Gemmenschneider, 1. Jahrhundert
 Epitynchanos (Bildhauer), römischer Bildhauer in Phrygien, 2. Jahrhundert